Línea 134 puede referirse a:

 Línea 134 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 134 de colectivos de Rosario.
 Línea 134 de autobuses de Madrid.